Хрипань — топоним:

 Хрипань — железнодорожная платформа в Раменском городском округе Московской области;
 Хрипань — деревня в Раменском городском округе Московской области;
 Хрипань — река в Раменском городском округе Московской области;